Das Fußballturnier der Südostasienspiele 2005 wurde vom 20. November bis 4. Dezember 2005 ausgetragen. Südostasienmeister bei den Männern wurde Thailand und bei den Frauen Vietnam. Bei den Herren waren nur die U-23 Nationalmannschaften spielberechtigt, bei den Frauen gab es keine Altersgrenze.

Die Spielorte 
Männer
Paglaum Sports Complex, Bacolod, Negros Occidental, Philippinen
Panaad Sports Complex, Bacolod, Negros Occidental, Philippinen 
Frauen
Marikina Sports Complex, Marikina City, Metro Manila, Philippinen

Männer

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Kleines Finale (Spiel um Platz 3) 

|}

Finale 

|}

Frauen

Vorrunde 

|}

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Alle Resultate

Fußball bei den Südostasienspielen
Fußballveranstaltung 2005
Fußball (Philippinen)
Fussball
Fußballwettbewerb für Nationalmannschaften
Sport (Bacolod City)
Sport (Marikina)
Sportveranstaltung auf den Philippinen